Clarksdale désigne :
 Clarksdale, une aire non incorporée située dans l’Illinois ;
 Clarksdale, une ville située dans l’Indiana ;
 Clarksdale, une ville située dans le Mississippi ;
 Clarksdale, une ville située dans le Missouri.

Homonymie de toponyme